Bow Wow (a veces escrito BOWWOW) es una banda japonesa de hard rock fundada en 1975.
En la década de 1980 el grupo fue rebautizado Vow Wow, aunque volvieron a usar el nombre original en los 90s.

Carrera 
El grupo fue formado por el guitarrista Kyoji Yamamoto y el cantante Mitsuhiro Saito, más el bajista Kenji Sano y el baterista Toshihiro Niimi, siendo una de las primeras bandas japonesas de rock duro. 
Rápidamente firmaron con Victor y usaron el dinero para comprar un camión que podría funcionar como escenario, lo que les valió entrevistas con muchas revistas y programas de televisión.
Bow Wow lanzó su álbum debut homónimo en 1976, y en 1977 abrieron para Aerosmith y KISS en sus giras japonesas, lanzando dos álbumes más ese mismo año, Signal Fire y Charge.

Según Eduardo Rivadavia de AllMusic, sus siguientes discos fueron criticados por críticos y fanáticos por ser musicalmente diferentes, desviarse de sus raíces de rock duro y sufrir deficiente producción. El mismo Yamamoto ha descrito los tres álbumes consecutivos, Guarantee (1978), Glorious Road y Telephone (ambos de 1980), como la "era pop" de la banda.  

Hard Dog de 1981 devolvió a la banda al sonido pesado original, lo cual continuó con los dos siguientes LPs: Asian Volcano y Warning From Stardust.

Después de lanzar nueve álbumes de estudio, Saito se fue en 1983. 
Luego, la banda adoptó un sonido más cercano al pop metal al reclutar al virtuoso vocalista Genki Hitomi y al tecladista Rei Atsumi, además de cambiar su nombre a Vow Wow. Se mudaron a Inglaterra en 1986, antes de que Sano dejara la banda al año siguiente y Yamamoto invitó al ex bajista de Whitesnake, Neil Murray, a reemplazarlo. Después de que Murray se fue para unirse a Black Sabbath a fines de los 80s, el bajista de estudio Mark Gould tocó en el último álbum de Vow Wow antes de que se disolvieran en 1990.

Yamamoto reformó la banda reflotando el nombre original, Bow Wow en 1995, aunque con todos los miembros nuevos, antes de convertirse en un trío cuando los miembros originales Saito y Niimi se reincorporaron en 1998. Niimi se fue en 2015 y el grupo ahora se presenta bajo el nombre de Bow Wow G2, lo cual significa que los dos guitarristas son los únicos miembros oficiales.

Tomoaki Hokari de OK Music escribió que Bow Wow fue una de las primeras bandas japonesas en demostrar que los músicos nacionales podían competir con los grupos de rock duro occidentales.
En Japón, su álbum más vendido es V (1987), que alcanzó el número 12 en la lista de Oricon.
A nivel internacional, su álbum más vendido es Helter Skelter (1989), que alcanzó el puesto 75 en la lista de álbumes del Reino Unido.

Álbumes de estudio 
Bow Wow
 Bow Wow (1976)
 Signal Fire (1977)
 Charge (1977)
 Guarantee (1978)
 Glorious Road (1980)
 Telephone (1980)
 Hard Dog (1981)
 Asian Volcano (1982)
 Warning From Stardust (1982)
Vow Wow
 Beat of Metal Motion (1984)
 Cyclone (1985)
 III (1986) 
 V (1987)
 Vibe (1988) 
 Helter Skelter (1989)
 Mountain Top (1990)
Bow Wow (reformado)
 Bow Wow #1 (1995)
 Led by the Sun (1996)
 Back (1998)
 Ancient Dreams (1999)
 Beyond (2000)
 Another Place (2001)
 What's Going On? (2002)
 ERA (2005)

Referencias

Enlaces externos 
Sitio oficial de Bow Wow

Cuartetos de música de Japón
Grupos de música de Japón
Grupos de glam metal
Grupos de rock de Japón
Grupos de hard rock de Japón
Grupos de heavy metal de Japón
Grupos de música de los años 1970 
Grupos de música de los años 1980 
Grupos de música de los años 1990
Grupos de música de los años 2000
Grupos de música de los años 2010
Grupos de música formados en 1975
Grupos de música formados en los años 1970